Пиндлинг () — фамилия. Известные носители:
 Пиндлинг, Линден (1930—2000) — премьер-министр Багамских Островов.
 Пиндлинг, Маргерит (род. 1932) — генерал-губернатор Багамских Островов.